Ндоци () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ндоци, Аида — албанская певица, представительница Албании на конкурсе песни Евровидение 2007.
 Ндоци, Фредерик (род. 1960) — албанский певец и киноактёр, представитель Албании на конкурсе песни Евровидение 2007.